Agnello pasquale – concetto della simbologia dell'Antico Testamento, sia in ambito cristiano che ebraico
 Agnello pasquale – concetto del Nuovo Testamento
 Agnello pasquale – in araldica e nell'iconografia dell'arte religiosa, rappresentazione simbolica di Gesù Cristo, solitamente in forma di agnello portatore di una croce o uno stendardo
 Agnello pasquale – nella tradizione gastronomica ricetta riguardante la cottura dell'agnello tipica appunto del giorno di Pasqua, della quale esistono innumerevoli varianti 
 Agnello pasquale – dolce tipico, a base di mandorle e pistacchi, del comune di Favara

Pagine correlate 
 Agnus Dei (disambigua)